Progeny é uma plataforma com tecnologia linux. A tecnologia desta plataforma de serviços suporta Debian e é baseado em distribuições com pacotes DEB. Ian Murdock, é o fundador do Debian e desta distribuição.

Distribuições baseadas em Debian‎
Distribuições Linux descontinuadas